

Białoruś 
 Orla – wieś (dawniej miasteczko) w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Orla
 Orla – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Wołczyn

Niemcy 
 Orla – dopływ Soławy

Polska 
 Rzeki:
 Orla – dopływ Baryczy
 Orla – dopływ Łobżonki
 Orla – dopływ Brdy
 Miejscowości:
Orla – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Orla
 Orla – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Orla – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Orla - dawniej wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, gminie Sońsk, w zakolu rzeki Sona
 Orla – dawna nazwa wsi Orle w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Mirosławiec
 Orla – szczyt w Sudetach, na południowo-wschodnim krańcu Wzgórz Ścinawskich

Inne 
 Orla – herb szlachecki
 Orla – nazwa jednego z traktatów Miszny

Zobacz też 
 Neustadt an der Orla
 Orla Góra
 Saale-Orla